Ахмед Бишти () — ливийский политик, дипломат и государственный деятель. Был министром иностранных дел Королевства Ливия с 2 октября 1966 года по 4 января 1968 года. Во время его работы на посту министра иностранных дел, он был ответственным на переговорах с американцами относительно базы ВВС США в Уиллус-Филде.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Политики Ливии
Персоналии:Ливия
Министры иностранных дел Ливии
Министры Ливии
Родившиеся в 1927 году